23-й розыгрыш Кубка Испании.

Соревнования начались 25 марта 1923 года и завершились 13 мая 1923 года. Финал проведен на стадионе Лес Кортс в Барселоне. Атлетик Бильбао одержав победу над клубом Европа со счетом 1:0, завоевал трофей в девятый раз за всю историю.

Команды 
 Бискайя: Атлетик Бильбао
 Гипускоа: Реал-Сосьедад
 Центральный регион: Реал Мадрид
 Южный регион: Севилья
 Галисия: Спортинг Виго
 Астурия: Спортинг Хихон
 Каталония: Европа
 Леванте: Валенсия

Четвертьфинал 

|}
 Доплнительные матчи так-как у клубов равенство побед

|}

Первые матчи:

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Финал 

Кубок Испании по футболу